Эдопоиды (подотряд Edopoidea). Разнообразная группа пермокарбоновых примитивных темноспондилов. Исходно — полуназемные формы, позднее появились преимущественно водные. Выделяют следующие надсемейства:

Надсемейство Edopoidea: преимущественно каменноугольные и раннепермские крокодилоподобные темноспондилы, сюда входят кохлеозавры и собственно эдопс.

Кохлеозавры (сем. Cochleosauridae) — 5—6 родов из позднего карбона — поздней перми Европы, Северной Америки и Африки. Наиболее известный род — кохлеозавр (Cochleosaurus). Описаны два вида — C. bohemicus и C. florensis, из позднего карбона Богемии и Новой Шотландии соответственно. Это относительно крупный (длина черепа до 16 см, общая длина до 1,5 м) крокодилоподобный темноспондил. Череп у взрослых с относительно длинной мордой, у молодых особей — округлый. Крыша черепа покрыта ячеисто-сетчатой скульптурой, имеются (особенно у C. florensis) вдавления между глазами, гребни позади глаз. Ноздри сдвинуты назад, длинный прехоанальный отдел. Заднетеменные кости образуют направленные назад отростки. Теменное отверстие очень маленькое. Нёбные ветви крыловидных костей не соприкасаются друг с другом. Слёзная кость не достигает глазницы. Вероятно, кохлеозавры были доминирующими водными хищниками своего времени.

Близкий род хенопрозопус (Chenoprosopus), с более длинной мордой и сдвинутыми назад ноздрями обитал в Северной Америке (Нью-Мексико и Техас) в позднекарбоновую-раннепермскую эпоху. Длина его черепа доходила до 30 см, общая длина — до 2—2,5 метров.
Прокохлеозавр (Procochleosaurus) и адамантерпетон (Adamanterpeton) жили в позднем карбоне Ирландии и Огайо, соответственно.

В 2005 году из поздней перми Марокко был описан кохлеозаврид Nigerpeton ricqlesi. Это крупное животное, с длиной черепа до 45 см. Необычной особенностью, среди прочего, оказались отверстия для нижних «клыков» на нёбе, впереди ноздрей на кончике морды — как у мастодонзавров. Нёбные «клыки» многочисленны и сильно развиты, краевые зубы на челюстях разного размера. Нигерпетон — последний представитель линии кохлеозаврид. Вероятно, он сохранился в изоляции в оазисах посреди позднепермской пустыни.

Семейство Edopidae (эдопсы) — включает один род. Эдопс — Edops craigi — описан А. Ромером в 1936 году из ранней перми (ассельская эпоха) Техаса. Это очень крупное животное с длиной черепа до 63 см, общая длина возможно более 4 метров. Череп несколько напоминает череп эриопса — с широкой, но довольно длинной мордой. Развиты «клыки» на верхней челюсти (не только на нёбе, но и среди краевых зубов). Базиптеригоидное сочленение подвижное. Межптеригоидные ямы небольшие. Нёбные ветви крыловидных костей соприкасаются друг с другом. Глазницы и ноздри мелкие, округлые. Слёзная кость не достигает глазницы. Предчелюстные кости крупные. Борозд боковой линии нет. Ушная вырезка мелкая. Возможно, сухопутный хищник (хотя отсутствие борозд боковой линии не исключает наличия самих органов боковой линии). Присутствуют линзовидные чешуи на спине, до 10 мм в диаметре.

К указанным семействам может быть близок ещё один темноспондил из поздней перми Марокко — Saharastega moradiensis. Череп плоский, округлый, с сохраненной подвижностью между костями. Длина черепа до 37 см. Морда довольно длинная, глаза сдвинуты к боковым поверхностям черепа, направлены вбок. Челюстной сустав сдвинут вперёд, что необычно для темноспондилов. Нёбо покрыто мелкими зубчиками. Борозд боковой линии нет. Видимо, как и нигерпетон, представляет последнего представителя своей линии, выжившего в условиях изоляции посреди пустынь. Тем не менее, родство сахаростеги с эдопоидами в последнее время подвергается сомнению.

Надсемейство Dendrerpetonoidea — дендрерпетон и, возможно, церорахис (Caerorhachis) из раннего карбона Шотландии. Сюда включают также баланерпетона (Balanerpeton woodi) из раннего карбона Ист-Кирктона в Шотландии. Преимущественно наземные темноспондилы. По образу жизни могли напоминать современных наземных саламандр либо даже ящериц. Длина до 1 метра. В современных классификациях их часто не относятся к эдопоидам.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070715182424/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/160Temnospondyli/100.html#Edopoidea
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Labyrinthodon.htm
 https://web.archive.org/web/20070615062643/http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Amphibia/temnospondyli_1.htm
 New Crocodile-like Creatures Alter View of Ancient Earth
 https://web.archive.org/web/20130731182313/http://www.washington.edu/burkemuseum/collections/paleontology/sidor/Steyer%26al2006.pdf
 https://web.archive.org/web/20060916174827/https://www.washington.edu/burkemuseum/collections/paleontology/sidor/Sidor_et_al_2005.pdf
 https://web.archive.org/web/20080706024718/http://tolweb.org/tree/eukaryotes/animals/chordata/temnospondyli/temnospondyl_lichen/temnospondyl_apomorphies.html

Земноводные каменноугольного периода
Земноводные пермского периода
Темноспондильные